Termenul „Pace” se poate referi la:
Pace o situație politică lipsită de conflicte militare, (război)

Vezi și
 Mișcarea pentru pace
 Război și pace un roman ecranizat (Lev Tolstoi)